Karel van Oostenrijk (1590-1624), zoon van Karel II van Oostenrijk en Maria van Beieren.
 Karel Jozef van Oostenrijk (1649-1664), zoon van keizer Ferdinand III en Maria Leopoldina van Tirol.
 Karel Jozef van Oostenrijk (1745-1761), zoon van keizer Frans I Stefan en Maria Theresia van Oostenrijk.